Окоро () — фамилия:

 Окоро, Айзек (род. 2001) — американский баскетболист.
 Окоро, Мерилин (род. 1984) — британская легкоатлетка.